Actinobacteridae es una subclase de bacterias, en la clase de las Actinobacteria.

Enlaces externos 
 http://sn2000.taxonomy.nl/Main/Classification/111574.htm

Actinobacteridae